Eukelade (altgriechisch ) steht für:

 Eukelade (Muse), eine Muse der griechischen Mythologie
 Eukelade (Mond), einen der kleineren Monde des Planeten Jupiter